Чемпионат мира по хоккею с мячом 1973
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1973